Знаряддя
 Плуг — сільськогосподарське знаряддя з широким металевим лемешем або диском для оранки землі.
 Рало — з часів первісних слов'ян назва дерев'яного плуга.
 Плуг відвальний — гірнича машина, призначена для укладання у відвал гірських порід, що доставляються залізничним транспортом при відкритій розробці родовищ корисних копалин.

Міра
 Плуг — одиниця оподаткування населення.

Астрономія
 Плуг — українська народна назва сузір'я Оріон.

У літературі
 «Плуг» — збірка віршів Павла Тичини (1920).
 «Плуг» — Спілка селянських письменників.
 «Плуг» — літературний альманах однойменної Спілки селянських письменників.

Топонім 

 Плуг — село Бобровицького району Чернігівської області

Див. також 
 Поплужне

Примітки